Васи́лий Миха́йлович Ивано́в:

 Иванов, Василий Михайлович (около 1777 — ?) — русский мемуарист начала XIX века.
 Иванов, Василий Михайлович (род. 1935) — народный депутат РСФСР.